Катерина Деголевич і Анастасія Якімова виграли титул, у фіналі перемігши Тетяну Пучек і Анастасію Родіонову з рахунком 2–6, 6–4, [10–7].

Сіяні гравчині 

  Тетяна Пучек /  Анастасія Родіонова (фінал)
  Марія Коритцева /  Дар'я Кустова (1-ше коло)
  Євгенія Родіна /  Галина Воскобоєва (чвертьфінал)
  Марта Домаховська /  Рената Ворачова (півфінал)

Основна сітка

Фінальні кола

Посилання 

Tashkent Open 2007